Le tournoi de tennis d'Atlanta est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 10 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nancy Reed et Donna Floyd Fales.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Atlanta

Navigation 

dames 1965
Atlanta
Tennis aux États-Unis en 1965
Tennis en mai 1965